Deux navires de la marine américaine (U.S. Navy) ont porté le nom USS Converse, en l'honneur à George Albert Converse ((1844–1909)) qui était connu pour ses contributions à l'ingénierie navale:
 , un destroyer de classe Clemson mis en service en 1920 et déclassé en 1930..
 , un destroyer de la classe Fletcher, mis en service en 1942 et déclassé en 1946 ; transféré plus tard à l'Espagne sous le nom de Almirante Valdés (D23) ; mis au rebut en 1988

Source

Converse